Serge Piollet
 Wilfride Piollet